Il singolare maschile del Kazan Summer Cup 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Jürgen Zopp era il detentore del titolo.

Serhij Stachovs'kyj ha battuto in finale Valery Rudnev 6–2, 6–3.

Teste di serie 

  Serhij Stachovs'kyj (Campione)
  Michał Przysiężny (primo turno)
  Matteo Viola (Quarti di finale, ritiro)
  Konstantin Kravčuk (semifinali)

  Damir Džumhur (secondo turno)
  Dzmitry Zhyrmont (primo turno)
  Jürgen Zopp (secondo turno)
  Boy Westerhof (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Kazan Summer Cup 2013
ATP Challenger Tour 2013